Leimbach (bei Adenau)
 Leimbach (bei Neuerburg)
 Leimbach (Haut-Rhin)
 Leimbach (Wartburgkreis)